Il doppio del torneo di tennis Allianz Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Katarzyna Piter e Barbara Sobaszkiewicz che hanno battuto in finale Marina Mel'nikova e Ioana Raluca Olaru 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Marina Mel'nikova /  Ioana Raluca Olaru (finale)
 Julija Bejhel'zymer /  Sharon Fichman (quarti di finale)

 Diana Buzean /  Danielle Harmsen (quarti di finale)
 Gioia Barbieri /  Anastasia Grymalska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Allianz Cup 2012